Todi kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Todi, kommun, Umbrien, Provincia di Perugia,

Liberia 

 Todee (distrikt i Liberia), Montserrado County, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Liberiaförgreningar